Miejscowości:
 Żabinka – wieś w Polsce, w woj. warmińsko-mazurskim
 Żabinka –miasto na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie żabineckim
 Żabinka – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim
 Żabinka – wieś w Rosji, w obwodzie kałuskim, w rejonie duminickim
 Żabinka – dawna miejscowość na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim

Cieki wodne:
 Żabinka – rzeka na Białorusi, dopływ Muchawca
 Żabinka – niewielka struga w Luboniu, dopływ Strumienia Junikowskiego